Завидівська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Іваничівський район
 Завидівська сільська рада — Закарпатська область, Мукачівський район